Mistrzostwa Ukrainy w hokeju na lodzie w sezonie 2010/2011 jako 19. sezon rozgrywek o mistrzostwo Ukrainy w hokeju na lodzie.

Tytułu mistrzowskiego bronił zespół klubu Sokił Kijów (równolegle jego drużyna występowała także w ekstralidze białoruskiej). Do sezonu przystąpiło siedem drużyn, w tym SDjuSSzOR-Worony z miasta Sumy, który w trakcie sezonu przemianowano na BHK Worony.

Sezon zasadniczy 

L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WDK = Wygrane po dogrywce lub po karnych, PDK = Porażki po dogrywce lub po karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek.

      = Awans bezpośredni do fazy play-off,       = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off

Faza play-off 
 Runda wstępna - ćwierćfinałowa
 Kompańjon-Naftohaz Kijów – BHK Worony Sumy 2:0 (14:1, 6:1)
 HK Charków – Biłyj Bars Browary 2:1 (3:1, 3:5, 7:1)

Zwycięskiego gola w drugim meczu finałów (3:2), jednocześnie przesądzającego o mistrzostwie, zdobył zawodnik Donbasu Pawło Borysenko w czasie gry 59:17

Nagrody 
Po zakończeniu sezonu przyznano nagrody indywidualne:
 Najlepszy bramkarz: Jewhenij Napnenko (Kompańjon-Naftohaz Kijów)
 Najlepszy obrońca: Ołeksandr Skorochod (Kompańjon-Naftohaz Kijów)
 Najlepszy napastnik: Dmytro Isajenko (Donbas Donieck)
 Najskuteczniejszy zawodnik: Dmytro Isajenko (Donbas Donieck)

Wybrano także skład gwiazd sezonu:
 Bramkarz: Jewhenij Napnenko (Kompańjon-Naftohaz Kijów)
 Obrońcy: Ołeksandr Skorochod, Ołeksandr Muchanow (obaj Kompańjon-Naftohaz Kijów)
 Napastnicy: Pawło Borysenko, Jewhen Pastuch, Dmytro Isajenko (wszyscy Donbas Donieck)

Przypisy 

Hokej na lodzie na Ukrainie
2010 w hokeju na lodzie
2011 w hokeju na lodzie
2010 na Ukrainie
2011 na Ukrainie